Pojem křivost se používá především v matematice k vyjádření odchylky od přímého směru. Je vyjádřena jako převrácená hodnota poloměru .

 Křivost křivky
 Křivost plochy
 Riemannův tenzor křivosti a pojmy:
 Skalární křivost
 Křivost prostoru